Зеленковская — женская форма русской фамилии . Известные носители:

 Зеленковская, Александра Юрьевна (род. 1988) — российская спортсменка по водному поло.
 Зеленковская, Светлана Геннадьевна (род. 1977) — белорусская и украинская актриса театра и кино.